Khingan est le nom utilisé par deux chaînes de montagnes, au Nord-Est de la Mongolie-Intérieure, en Mandchourie (Chine) et en Sibérie (Russie) :
 Le Grand Khingan est à cheval entre La Mongolie-Intérieure et la Mandchourie (ou Dongbei) :
 Le Petit Khingan est à cheval entre la Mandchourie et la Sibérie.
 Réserve naturelle de Khingan

Cela est également devenu le toponyme de plusieurs divisions administratives de Chine， voir Xing'an.